Dukuhmaja (Luragung)
 Dukuhmaja (Songgom)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing